

Medicina 
 Jadassohn–Pellizzari anetoderma – lassismo localizzato della pelle con erniazione o fuoriuscita risultante da tessuto elastico dermico anormale
 Sindrome di Naegeli-Franceschetti-Jadassohn – displasia ectodermica monogenica a trasmissione autosomica dominante

Persone 
 Alexander Jadassohn (1873-1948) – editore tedesco
 Josef Jadassohn (1863-1936) – dermatologo tedesco
 Salomon Jadassohn (1831-1902) – compositore e insegnante tedesco
 Werner Jadassohn (1897-1973) – dermatologo svizzero